Mistrzostwa Europy Mikstów w Curlingu 2010 odbyły się między 20 września a 25 września, w szkockim Howwood, w okolicach Glasgow, na lodowisku Greenacres Curling Club. 

Tytuł mistrzowski obroniła reprezentacja Szkocji pokonując w finale Szwajcarów 6:2. Brązowe medale wywalczyli Niemcy pokonując 5:4 Anglików.

W zawodach udział brało 24 reprezentacje, do rywalizacji powróciła Walia, był to również pierwszy międzynarodowy występ reprezentantów Turcji. W tych mistrzostwach nie wystartowały Litwini i Polacy.

Były to pierwsze mistrzostwa, na których nie zostały rozegrane mecze tie-breaker. Drużyny z takim samym bilansem wygranych i przegranych uczestniczyły w Post Round Robin Challenge, czyli team tee-shot.



Grupy 
Drużyny podzielono na 3 grupy:

Reprezentacje

Wyniki

Klasyfikacja końcowa

Playoff

Finał

Mały finał

Półfinały

Ćwierćfinały

Klasyfikacja grupowa 
 Po sesji .

Round-Robin

Sesja 1. 
21 września 2010; 11:30

Sesja 2. 
21 września 2010; 14:30

Sesja 3. 
21 września 2010; 18:00

Sesja 4. 
21 września 2010; 21:00

Sesja 5. 
22 września 2010; 10:00

Sesja 6. 
22 września 2010; 13:00

Sesja 7. 
22 września 2010; 16:30

Sesja 8. 
22 września 2010; 19:30

Sesja 9. 
23 września 2010; 10:00

Sesja 10. 
23 września 2010; 13:00

Sesja 11. 
23 września 2010; 16:30

Sesja 12. 
23 września 2010; 19:30

Sesja 13. 
24 września 2010; 8:00

Sesja 14. 
24 września 2010; 11:00

Zobacz też 
 Sezon 2010/2011 w curlingu

Linki zewnętrzne 
 

2010
2010 w curlingu
Curling w Szkocji
2010 w Szkocji
Renfrewshire